Marazzi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Maraza, Marazza, Marazzani, Marazzina, Marazzini, Marazzo, Marrazza, Marrazzi, Marrazzo.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente settentrionale, è presente prevalentemente nella Lombardia occidentale e nelle province di Piacenza e modenese.

Potrebbe derivare da prenomi medioevali come Maro o Ivimaro, da nomi germanici come Guntmar o franchi come Hincmar.

In Italia conta circa 1053 presenze.

La variante Marazza compare nel milanese e nel Lazio; Marazzani è bresciano; Marazzini compare a Milano; Marazzina è pure milanese e lodigiano; Marazzo è ligure; Marrazzo compare nel napoletano, salernitano e crotonese; Marrazza è brindisino; Marrazzi potrebbe essere pugliese.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani